San Sudario ima više značenja:
 San Sudario, Biella
 San Sudario, Cuneo